Большой Сердеж — название населённых пунктов.

Россия 
 Большой Сердеж — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Большой Сердеж — деревня в Сернурском районе Марий Эл.